Horstig ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Horstig (1843–1901), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist
 Emil von Horstig (1845–1931), österreichischer Unternehmer im Bergbau
 Karl Gottlieb Horstig (1763–1835), deutscher Pastor und Begründer des zweitältesten deutschen Stenographiesystems
 Moritz von Horstig (1851–1942), Architekt
 Reinhard Moritz Horstig (1814–1865), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Sara von Horstig d’Aubigny (1855–1936), deutsche Malerin und Grafikerin